Panormos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pánormos (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Pánormos (ort i Grekland, Kreta), Nomós Rethýmnis, 
 Panórmos, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,

Turkiet 

 Bandırma, distriktshuvudort, Balıkesir, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar